

Film 
 Dreamer – film del 1979 diretto da Noel Nosseck
 Dreamer - La strada per la vittoria (Dreamer: Inspired By a True Story) – film del 2005 diretto da John Gatins

Fumetti 
 Dreamer (Beautiful Dreamer) – mutante femminile della Marvel Comics creata da Luise Simonson e June Brigman

Musica 
 Dreamer – singolo dei Supertramp del 1974
 Dreamer – brano di Tommy Bolin del 1975
 Dreamer – singolo dei Jacksons del 1977
 Dreamer – singolo degli Europe del 1983
 Dreamer – singolo dei Coldcut del 1993
 Dreamer – singolo dei Livin' Joy del 1994
 Dreamer – singolo di Ozzy Osbourne del 2001
 Dreamer – singolo di Chris Brown del 2008
 Dreamer – album di Soraya Arnelas del 2010
 Dreamer – singolo degli Axwell Ʌ Ingrosso del 2017

Persone 
 Tommy Dreamer – ring name di Thomas Laughlin, wrestler statunitense

Pagine correlate 
Dreamers
The Dreamer